Perroni puede referirse a las siguientes personas:

 Maite Perroni, actriz y cantante mexicana.

 Pablo Perroni, actor de televisión y teatro mexicano.